Svaneholms borgruin kan syfta på:

Svaneholms borgruin, Östergötland
Svaneholms borgruin, Småland

Se även 
 Svaneholms slott